Loena Hendrickx (ur. 5 listopada 1999 w Turnhout) – belgijska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2018, 2022), wicemistrzyni świata (2022), wicemistrzyni Europy (2023) medalistka zawodów z cyklu Challenger Series oraz 4-krotna mistrzyni Belgii (2017–2019, 2022, 2023).

Ma starszego brata Jorika (ur 1992), który był łyżwiarzem figurowym występującym w konkurencji solistów, a następnie został trenerem Loeny.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Belgijscy łyżwiarze figurowi
Belgijscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Turnhout
Urodzeni w 1999